Доњи Лукавац може бити:

 Доњи Лукавац (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Доњи Лукавац (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ